Maria Leopoldina d'Asburgo (1632-1649) figlia di Leopoldo V d'Austria e moglie di Ferdinando III d'Asburgo.
Maria Leopoldina d'Asburgo-Lorena (1797-1826) figlia di Francesco I d'Austria e moglie di Pietro IV del Portogallo.